Сміла — місто обласного підпорядкування, Черкаська область, Черкаський район
 Сміла — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Сміла — річка в Україні, у Конотопському та Роменському районах. Сумської області
 Сміла — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 «Сміла» — українське навчальне судно Академії ВМС України